Molitoris ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Molitoris (1912–2002), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin, Kanzlerin der TU München
 Ulrich Molitoris (um 1442–1507/1508), deutscher Jurist und Hexentheoretiker
 Caspar Molitoris (1504–1571), deutscher Benediktiner, Propst, Abt und Historiker
 Hans Molitoris (1874–1972), deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 Hans Albrecht Molitoris (1905–1987), deutscher Arzt
 Jo Molitoris (* 1966), österreichischer Kameramann

Siehe auch:
 Molitor